Un automóvil utilitario puede significar:
 un automóvil de carga, según las legislación de algunos países;
 un automóvil pequeño, en especial del segmento A o del segmento B.